Зигфрид Гидион (; 14 апреля 1888, Прага — 10 апреля 1968, Цюрих) — , архитектурный критик, первый секретарь Международного конгресса современной архитектуры. Работал с таким известными архитекторами как Ле Корбюзье, Вальтером Гропиусом и продвигал современное движение. Он оказал огромное влияние на послевоенных архитекторов и развитие искусства в XX веке.

Биография 
Родился в Праге, по национальности швейцарец. Образование Гидион получал в Мюнхене, Цюрихе и Вене. Изначально Гидион планировал стать инженером и получить техническое образование, но позже резко поменял своё направление с технического на гуманитарное. Гидион являлся учеником Генриха Вёльфлина.
Гидион был наиболее важным и на самом деле единственным серьезным историком архитектуры XIX и XX веков.
В 1922 году Зигфрид Гидион в соавторстве с Генрихом Вёльфлином издал свою первую книгу «Позднее барокко и романтический классицизм». Она являла собой исследование об архитектурном стиле, где в формальном подходе ощущалось влияние наставника. Гидион считал неоклассицизм всего лишь «красящим веществом», отражение которого можно найти в барокко и в других периодах архитектуры.

После первой мировой войны Зигфрид Гидион обратил своё внимание на новые архитектурные течения, которые в частности искали ответы на запросы общества, которое жаждало чего-то нового. В 1923 году Гидион знакомится с Вальтером Гропиусом на выставке Баухауза, а в 1925 с Ле Корбюзье — на выставке журнала L’Esprit Nouveau в Париже. После этого совместно с Ле Корбюзье и Элен де Мандро родился Международный конгресс современной архитектуры (CIAM). Первый конгресс состоялся в 1928 году. Уже через 26 лет организация распалась, но Гидион был ей верен до конца и на протяжении всей жизни организации оставался первым генеральным секретарём.

В 1928 году Зигфрид Гидион публикует новую книгу «Строительство во Франции. Строительство с применением железа. Строительство с использованием железобетона» (), благодаря которой он по существу превратил историю в оружие для модернистов, создав для них фундамент для их поисков.
Далее в 1930 году Гидион активно публиковался в газетах и журнал с архитектурными статьями, строил дома в элитном районе Цюриха, проводил выставки, а также пытался найти себя в кинематографе. Вместе с архитектором Вернером Максом Мозером и бизнесменом Рудольфом Грабером основал фирму Wohnbedarf AG, которая занималась развитием связей между промышленным и интерьерным дизайном.

В 1941 году Гидион публикует, пожалуй, самую известную из его книг — «Пространство, время и архитектура. Развитие новой традиции» (Space, Time, and Architecture. The Growth of a New Tradition).
Катастрофический разрыв между мыслью и чувствами человека произошел примерно в одно время с отделением структуры от фасада в архитектуре XIX века. Теория о взаимосвязи пространства и времени, кубизм, кинематограф и другие феномены начала XX века были перемешаны между собой и являлись теми культурными новшествами, которые искались обществом. Эти параллельно развивающиеся культурные идеи, в конечном счете, смогут объединить «разделенное эго человека» через их прославление в современной архитектуре.
Переизданный и расширенный несколько раз главный труд Зигфрида Гидиона стал настольной книгой для множества поколений студентов, который также называли Библией Гидиона. Его призывы к восстановлению интимной жизни и чувств человеческого масштаба на сегодняшний день в эпоху роста мегаполисов и городской жизни, наиболее важными, чем когда-либо.

В 1948 году выходит следующая работа Гидиона «Механизация берет на себя командование» (Mechanization takes command), которая становится анонимной историей индустриализации и механизации общества с апокалипсическим заглавием. Здесь Гидион покинул архитектурное поле и обратил взоры на то, как возрастающая рационализация нужд общества изменила сознание человека, привела к конфронтации человека с природой и самим собой.

Научные труды 
 Spätbarocker und romantischer Klassizismus, 1922
 Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition, 1941. Harvard University Press, 5th edition, 2003, ISBN 0-674-83040-7
 Nine Points on Monumentality, 1943
 Mechanization Takes Command: A Contribution to Anonymous History, Oxford University Press 1948
 Walter Gropius, work and teamwork, Reinhold Pub. Co. 1954
 Architecture, You and Me: The Diary of a Development, Harvard UP 1958
 The Eternal Present, 1964
 Architecture and the Phenomenona of Transition. The Three Space Conceptions in Architecture, 1971
 Building in France, Building in Iron, Building in Ferroconcrete, Getty Research Institute, 1995, originally published in German as Bauen in Frankreich, Bauen in Eisen, Bauen in Eisenbeton (Leipzig: Klinkhardt & Biermann, 1928)

Художественные критики Швейцарии
Архитекторы-модернисты
Теоретики архитектуры